Sitno steht für:

 Gmina Sitno, Landgemeinde im Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Sitno (Olsztynek), ein Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Seythen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Sitno (Powiat Zamojski), ein Ort im Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Sitno (Szczecinek), ein Ort im Powiat Szczecinecki,  Woiwodschaft Westpommern, Polen, bis 1945: Hütten (bei Gellin), Kreis Neustettin, Pommern
 Sitno (Myślibórz), ein Ort im Powiat Myśliborski,  Woiwodschaft Westpommern, Polen, bis 1945: Hohenziethen, Kreis Soldin, Brandenburg
 Sitno (Berg), ein Berg (1009 m) in den Schemnitzer Bergen, Okres Banská Štiavnica (dt. Bezirk Schemnitz), Banskobystrický kraj (dt. Neusohler Landschaftsverband), Slowakei
 die Burg Sitno nahe dem Sitno (Berg) in den Schemnitzer Bergen, Slowakei